Die Bezeichnung antiautoritär bezieht sich auf:
 die antiautoritäre Erziehung
 den Antiautoritären Sozialismus
 die Antiautoritäre Internationale
 die Antiautoritarier